Га́ррисберг () — столица американского штата Пенсильвания и административный центр округа Дофин, на реке Саскуэханна, в 169 км к западу от Филадельфии. Находится в центре крупной агломерации с населением около 530 тыс. жит. (2010), из них в пределах городской черты проживает 54,5 тыс.

История 
До белой колонизации район населяло племя саскуеханнок, занимавшееся примитивным земледелием, охотой и собирательством, основой благосостояния племени было посредничество в меновой торговле между индейскими племенами, населявшими бассейны рек Делавэр и Огайо. Первое документально подтверждённое посещение этих мест европейцами произошло в 1608 году, когда сюда прибыла английская экспедиция под предводительством знаменитого Джона Смита.

Основатель города — валлийский торговец Джон Харрис — поселился на месте современного города в 1718 г., ведя торговлю с индейцами и поддерживая в рабочем состоянии переправу через Саскуэханну. Деревенька под названием Harris' Ferry («Харрисов паром») была переименована в 1785 г. в Луисбург (Louisbourg) в честь короля Людовика XVI. Это название не прижилось, и уже в 1791 г., когда оно официально обрело статус города, поселение именовалось Гаррисберг.

Гаррисберг был одним из пунктов, через который шло заселение эмигрантами территорий к западу от побережья. Его транспортное значение возросло с открытием Пенсильванского канала (1834), строительством железной дороги (1836) и магистрали до Питтсбурга (1847). В 1812 г. в Гаррисберг была перенесена столица штата, в 1827 г. здесь было проведено Национальное собрание по тарифам, которое одобрило политику протекционизма, а в 1839 г. на первом общенациональном съезде партии вигов на пост президента был выдвинут Уильям Генри Гаррисон.

Во время Гражданской войны Гаррисберг, как важный транспортный узел, связывавший Северо-Восток со Средним Западом, был одной из целей наступлений южан в 1862 и 1863 годах. Во время Геттисбергской кампании, отчаянной попытки генерала Ли переломить ход войны с многократно превосходящим противником, разведотряд конфедератов был остановлен всего в 2 милях от города. Это считается самым северным сражением той войны.

Развитие Гаррисберга в последней трети XIX века тесно связано с чёрной металлургией. Наличие рабочих мест привлекало в город множество иммигрантов, строились офисные здания, был запущен городской трамвай. С 1920-х начался упадок города, промышленные предприятия закрывались, белые жители переезжали в пригороды, центр города превратился в негритянское гетто. В настоящее время город является банкротом, а для большей части жителей основным доходом являются социальные выплаты.

Неподалёку от города с 1974 года функционирует АЭС Три-Майл-Айленд, на которой 28 марта 1979 года произошла самая тяжёлая ядерная авария в США.

География и климат 
Гаррисберг расположен в центральной части Пенсильвании, к югу от хребта  (отрога Аппалачей).

Город находится на границе зон субтропического океанического и умеренно континентального климата. Все четыре сезона отчётливо выражены, лето жаркое и дождливое, зима прохладная, иногда холодная, весна и осень мягкие (весной случаются резкие колебания температуры).

Население 
По данным переписи 2010 года, в городе проживало 49 528 человек.

Расовый состав населения:
 белые — 24,8 %
 афроамериканцы — 49,9 %
 латиноамериканцы (всех рас) — 18,0 %
 азиаты — 3,4 % (в основном вьетнамцы)

Среднегодовой доход на душу населения в 2000 году равнялся 15 787 долларов США. Средний возраст горожан — 33 года. Уровень преступности очень высокий, в 3,6 раза выше среднего по США и в 4 раза выше среднего по Пенсильвании.

Экономика 
В Гаррисберге и его окрестностях расположено несколько высших учебных заведений (включая отделение Пенсильванского университета), военные школы и военно-морские склады. Администрация штата заседает в Капитолии — белоснежной копии римского собора св. Петра высотой 84 метра (1906). В городе также есть несколько музеев, среди которых выделяется несколько перестроенный дом Джона Харриса (1766).

В октябре 2011 года город объявлен банкротом из-за последствий мирового финансового кризиса. Городской совет Гаррисберга сообщил, что город не в состоянии выплатить $500-миллионный долг, в пять раз превышающий бюджет города. Как сообщается, основной причиной банкротства города явилось «систематическое непредоставление выплат по облигациям, обеспеченным доходом от мусоросжигательного завода», построенного в 1972 году для выработки пара и отопления близлежащих учреждений и сталелитейного завода.

Транспорт 
Город обслуживается Международным аэропортом Гаррисберга (IATA: MDT, ICAO: KMDT), расположенным в 15 километрах к юго-востоку от делового центра. В 2012 году пассажирооборот составил 750 тыс. человек. Регулярные рейсы совершаются в основные города Восточного побережья США, а также в Денвер. Имеется международный рейс в Торонто.

Через Гаррисберг проходит основная железнодорожная линия, связывающая Нью-Йорк и Чикаго (через Питсбург).

Основные автомобильные дороги, проходящие через Гаррисберг: межштатные шоссе I-71 и I-86, а также скоростные дороги US 15 и US 22.

Общественный транспорт в Гаррисберге и окрестностях представлен 35 автобусными маршрутами под управлением организации Capital Area Transit.

Известные уроженцы 
 Селзам, Говард (1903—1970) — философ-марксист, профессор Городского университета Нью-Йорка, Бруклинского колледжа.

Города-побратимы 
Гаррисберг является городом-побратимом следующих городов:

 : Маалот-Таршиха
 : Пачука-де-Сото

Примечания 

 
Столицы штатов США
Города Пенсильвании
Окружные центры Пенсильвании